

Географічні об'єкти 

 Бомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Бомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Бомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Бомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Бомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Бомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Бомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Бомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Бомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом

Особи 

 Дієго де Егуес-і-Бомон — іспанський адмірал і колоніальний чиновник